Ел Крусерито има више значења:

 Ел Крусерито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Крусерито, Ел Брамидо (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусерито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Крусерито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику